Первый дивизион 1909/1910 — 15-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 26 сентября 1909 года и закончился 12 июня 1910 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1909/1910
Бельгия
Бельгия
1909 год в Бельгии
1910 год в Бельгии